Стельвио Масси (; 26 марта 1929 — 26 марта, 2004) — итальянский кинорежиссёр, оператор и сценарист. Наиболее известен как режиссёр жёстких криминальных фильмов.Работал также под псевдонимом Макс Стил.

Карьера в кино 
В 1974 году Масси снимает фильм ужасов «Пять женщин для убийцы», имеющий определённый акцент на сексуальной составляющей и рассказывающий историю врача (Фрэнсис Мэтьюз), который обнаруживает своих жену и ребёнка убитыми. Впоследствии врач начинает своё собственное расследование в целях отыскания убийцы. В 1980 году выходит спортивная драма о гонщиках «Цена победы», приобретённая для советского кинопроката. В 1986 году следует «Собачий мир 3», а в 1988 «Невероятный собачий мир 2000». В этом же году под псевдонимом Макс Стил Масси снял картину «Таксист-убийца». Под тем же псевдонимом годом ранее вышел криминальный фильм «Чёрная кобра». В 1989 году Масси вновь возвращается к фильму ужасов и снимает картину «Арабелла — Ангел Тьмы». Картина имела явный сексуальный акцент и повествовала о нимфоманке Арабелле Веронесе, которая, из-за сексуальной несостоятельности своего мужа, посещает различного рода соответствующе направленные заведения и компании. Вскоре полиция находит два трупа, одним из которых является полицейский инспектор.

В 90-х Масси продолжил работать. Одна из его последних картин — «Болгарский путь» 1994 года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Стельвио Масси на сайте КиноПоиск